Ehrenberg est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Ehrenberg (né en 1950), sociologue français ;
 André Ehrenberg (né en 1972), céiste allemand ;
 Carl Ehrenberg (1878-1962), chef d'orchestre et compositeur allemand ;
 Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876), naturaliste allemand ;
 Hans Philipp Ehrenberg (1883-1958), théologien protestant allemand ;
 Herbert Ehrenberg (1926–2018), homme politique allemand ;
 Paul Ehrenberg (1876-1949), peintre allemand ;
 Werner Ehrenberg (1901-1975), physicien anglais ;
 Wilhelm Schubert van Ehrenberg (), peintre flamand.

Toponyme

Allemagne 
 Ehrenberg, municipalité située dans le land de Thuringe ;
 Ehrenberg (Rhön), municipalité située dans le land de la Hesse.

Autriche 
 le château Ehrenberg au Tyrol.

États-Unis 
 Ehrenberg, census-designated place située en Arizona.

Patronyme germanique
Toponymie allemande